Magrin peut faire référence à :

 Magrin, commune du Tarn dans l'arrondissement de Castres

 Magrin, village de l'Aveyron rattaché à Calmont-de-Plancatge

Patronyme 
 Raoul Magrin-Vernerey (1892 - 1964), officier français, Compagnon de la Libération
 Rémond Magrin (1894-1972), officier français, cousin du précédent, Compagnon de la Libération